een Britse band, zie: Fritz (band)
een computerschaakprogramma, zie: Fritz (computerschaak).
een Duits radiostation, zie: Fritz (radio).
de stripheld Fritz the Cat
een variatie van de naam Frits
de Duitse leider van de boerenopstand Bundschuh-beweging (15e/16e eeuw) Joß Fritz